«Пиковая дама» (фр.: «La Dame de pique») — французский фильм 1937 года режиссёра Фёдора Оцепа, по мотивам одноимённой повести Пушкина.

Сюжет 
Российская империя, 1835 год. Молодой лейтенант Германн, заядлый игрок, очарован игрой графини Томской. Чтобы овладеть тайной игры, безрассудный офицер, предпринимает попытку соблазнить племянницу графини Лизу. Когда ему наконец удается проникнуть в комнату старухи, та, испуганная угрозой оружия, раскрывает свою тайну, а затем умирает от страха. Девушка с негодованием отталкивает того, кто стал причиной смерти ее тёти. Уже на следующий день Герман, уверенный в своем успехе, играет очень большую игру, но в последней партии вместо ожидаемого туза выходит Пиковая дама. Игрок, отчаявшись, сходит с ума. К счастью, Лиза, проявив сострадание и любовь, возвращает его к жизни и счастью.

В ролях 
 Маргарит Морено — графиня Томская
 Пьер Бланшар — Герман
 Мадлен Озерэ — Лиза, племянница графини
 Андре Люге — капитан Иретский
 Абель Жакен — граф Томский
 Пьер Пало — банкир Петров
 Раймона — Глаша, горничная Лизы
 Роже Легри — Иван, денщик Германа
 Натали Алексеефф — служанка графини
 Жан Дидье — Марумов, офицер
 Мишель Альфа — Надя
 Сильвен Иткин — книготорговец
 Роже Блен — эпизод
 Наталья Лисенко — эпизод
 Мария Крыжановская — эпизод
 Мария Токарская — эпизод

Создание фильма 
В качестве художника по костюмам указывается Мстислав Добужинский, однако, Юрий Анненков утверждал, что ему пришлось заменить его, поскольку Добужиский срочно уехал в Вену.

Художник-постановщик фильма — Александр Лошаков, известный по фильмам «Отец Сергий», «Казанова», «Курьер Царя» и другим картинам.

Примечания

Источники 
 La Dame de pique // cinema.encyclopedie.films.bifi.fr

Фильмы Франции 1937 года
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Экранизации «Пиковой дамы»